Караку́рт (от  — чёрный и курт — червь или волк) — многозначное слово:

 Каракурт — вид пауков из рода чёрных вдов.

Топоним 
 Каракурт — село в Одесской области.
 Каракурт или Старый Карагурт — село в Крыму, ныне Долинка.

Техника 
 «Каракурт» — шифр проекта малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ ВС России.

Фамилия 
 Каракурт, Огузхан (род. 1999) — турецкий кёрлингист.
  (род. 2000) — турецкая волейболиста.

См. также 
 Новый Каракурт — село в Одесской области.